И́нгельс () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Ингельс, Бьярке (род. 1974) — датский архитектор.
 Ингельс, Уве (1926—1977) — шведский кёрлингист.